Imię i nazwisko Lennart Andersson nosili lub noszą m.in.:
 Lennart Andersson (1914–1997) – szwedzki lekkoatleta, trójskoczek, olimpijczyk z 1936
 Lennart Andersson (1925–2004) – szwedzki wioślarz, olimpijczyk z 1952 i  1956
 Lennart Andersson  (ur. 1957) – szwedzki strzelec sportowy, olimpijczyk z 1996
Zob. też:
 Lennart Anderson (1928–2015) – amerykański malarz